I liga 2010/2011 – 63. edycja rozgrywek drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Wzięło w nich udział 18 drużyn, grając systemem kołowym (między 27. i 28. kolejką  ogłosił oddanie trzeciego meczu walkowerem, w związku z czym został wykluczony z rozgrywek). Sezon ligowy rozpoczął się 31 lipca 2010, a ostatnie mecze rozegrano 11 czerwca 2011. Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 42. minucie meczu  –  zawodnik gości Jakub Biskup (mecz zakończył się wynikiem 0:3).

Drużyny 

Objaśnienia:
GKP Gorzów Wielkopolski oddał trzy mecze walkowerem i po 28. kolejce został wykluczony z rozgrywek.
W rundzie jesiennej GKS Bogdanka występował pod nazwą Górnik Łęczna.

Rozgrywki 
W sezonie 2010/2011 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej.

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem do Ekstraklasy. Cztery ostatnie zespoły miały spaść do II ligi, jednak w związku z wykluczeniem GKP Gorzów Wielkopolski po 28. kolejce drużyna ta została przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli, zaś do II ligi zostały relegowane zespoły z miejsc 15–17. Pozostali uczestnicy (miejsca 3–14) zachowały prawo gry w I lidze na sezon 2011/2012.

Tabela 

 ||rowspan=12 style="background-color:white;"|

Miejsca po danych kolejkach 

Objaśnienia:1GKP Gorzów Wielkopolski oddał trzy mecze walkowerem i po 28. kolejce został wykluczony z rozgrywek.

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Stadiony

Stroje

Statystyki

Bramki, kartki 

Uwaga!

Nie brane są pod uwagę walkowery przyznane za nieprzystąpienie do spotkań GKP Gorzowa Wielkopolskiego (9 spotkań) oraz Odry Wodzisław Śląski (2 spotkania).

Najlepsi strzelcy 
 Stan na 11 czerwca 2011

 Kompletna klasyfikacja strzelców 2010/2011

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Piłki Nożnej

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2010 w polskim sporcie
2011 w polskim sporcie